Сэ́йди Ла́йза Фрост (), урождённая Вон (; род. 19 июня 1965, Лондон, Великобритания) — английская актриса, певица, кинопродюсер и дизайнер, чья карьера длится с 1979 года.

Биография 
Сэйди Лайза Вон родилась 19 июня 1965 года в Лондоне (Англия, Великобритания) в семье художника Дэвида Вона (1944—2003) и актрисы Мэри Дэвидсон (род.1949), а после развода родителей она переехала в Манчестер. У Сэйди есть четыре сестры и пять братьев, включая актрис Холли Дэвидсон и Джейд Дэвидсон, школьного учителя Джесси Фрост, братьев Гэбриела Джупитера и Тобиаса Вона, а также сестру по имени Саншайн Пёпл Тара Вельвет.

В 1988—1995 года Сэйди была замужем за музыкантом  (род. 1959). В этом браке Фрост родила своего первенца — сына Финли Манро Кемпа (род. 20 сентября 1990).

В 1997—2003 года Сэйди была замужем за актёром Джудом Лоу (род.1972). В этом браке Фрост родила своих второго, третьего и четвёртого детей: сына Рафферти Лоу (род. 6 октября 1996), дочь Айрис Лоу (род. 25 октября 2000) и сына Руди Индиана Отиса Лоу (род. 10 сентября 2002).

Избранная фильмография 
 Дракула Брэма Стокера (1992) — Люси
 Перепутанные наследники (1993) — Анджела, секретарша Томми
 Шоппинг (1994) — Джо
 Пироманьяк: История любви (1995) — Хэтти
 Склонность (фильм) (1997) — подруга Макса
 Присутствие духа (1999) — гувернантка
 Лондонские псы (2000) — Сэйди

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании